Симо́н Кьер (; ) — датский футболист, центральный защитник итальянского клуба «Милан» и сборной Дании. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года. Занимает третье место в истории сборной Дании по количеству сыгранных матчей.

Карьера

Клубная 
Симон Кьер начал карьеру в клубе «Мидтъюлланн». В августе 2007 года испанский клуб «Реал Мадрид» направил предложение о покупке Кьера, но оно было отклонено «Мидтъюлланном». В октябре 2007 года он привлёк внимание английских клубов «Мидлсбро» и «Ливерпуля», когда был признан лучшим молодым игроком Дании в возрасте до 19 лет. В 2008 году Кьер продемонстрировал высокий уровень игры на турнире Вияреджо, где забил 1 мяч. После этого, 16 февраля, он подписал пятилетний контракт с клубом «Палермо», с возможностью выкупа договора игрока за 12 млн евро любым клубом не из пределов Италии. Сумма трансфера составила 4 млн евро. Договор вступал в силу начиная с июня 2008 года, поэтому остаток сезона Кьер провёл в «Мидтъюлланне».

Кьер дебютировал в составе «Палермо» 26 октября 2008 года в гостевом матче с «Фиорентиной», в котором Палермо победил 3:1, а сам датчанин вышел на поле после перерыва. 2 ноября того же года он забил первый гол за клуб, поразив ворота «Кьево». В сезоне 2008/09 заработная плата Кьера была, в одностороннем порядке, увеличена в два раза.

В январе 2010 года Кьером заинтересовались несколько английских команд, «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур», который предложил за трансфер защитника 11 млн фунтов. Президент «Палермо», Маурицио Дзампарини, сказал, что Кьер покинет клуб летом. 29 июня Дзампарини объявил, что Кьер, вместе с партнёром по команде, Эдинсоном Кавани, переходит в клуб «Тоттенхэм Хотспур», заплативший за трансфер обоих футболистов 35 млн евро. Руководство английского клуба опровергло слова Дзампарини.

8 июля 2010 года Кьер перешёл в немецкий «Вольфсбург», подписав контракт до 2014 года. 25 августа 2011 года перешёл в итальянский клуб «Рома» на правах аренды с возможным правом выкупа. 5 июля 2013 года стал игроком французского клуба «Лилль». 17 июня 2015 года Кьер перешёл в клуб «Фенербахче». 2 августа 2017 года игрок сменил «Фенербахче» на испанскую «Севилью», с которой подписал четырёхлетний контракт. 2 сентября 2019 года Симон перешёл в итальянский футбольный клуб «Аталанта» на правах годичной аренды.

12 января 2020 года Кьер стал игроком «Милана». Позже «россонери» подписали Кьера на постоянной основе. Стороны оформили контракт до лета 2022 года. Симон быстро стал лидером оборонительной линии команды и в октябре 2021 года Симон продлил свой контракт с клубом до 2024 года. В ноябре 2021 года получил серьёзную травму в матче против «Дженоа» и выбыл до конца сезона. По итогам сезона 2021/22 Кьер стал чемпионом Италии.

Международная 

После выступления за сборные Дании различных возрастов (в команде до 19 лет Кьер был капитаном команды) он 4 февраля 2009 года был вызван в основную сборную, где 11 февраля дебютировал в товарищеской игре против Греции (1:1). 6 июня он сыграл в официальной игре за Данию в матче против Швеции, в которой датчане проиграли 0:1.

14 октября 2020 года Кьер сыграл свой 100-й матч за основную сборную Дании в матче против сборной Англии.

Он был капитаном команды на Евро-2020. 12 июня 2021 года во время стартового матча против сборной Финляндии, когда Кристиан Эриксен упал на поле, Кьер первым пришёл ему на помощь и позвал медицинскую бригаду. Он также следил за тем, чтобы дыхательные пути Эриксена оставались свободными, когда тот был без сознания. Когда медицинская бригада начала оказывать помощь, Кьер организовал вокруг Эриксена живой щит из игроков и утешал жену Эриксена Сабрину. Эриксена унесли с поля на носилках, а матч был приостановлен. Дания вышла в полуфинал Евро-2020, где уступила Англии в дополнительное время.

27 августа 2021 года Кьер был удостоен награды президента УЕФА вместе с медицинской бригадой, которая стабилизировала состояние Эриксена на поле.

За участие в спасении товарища по сборной Кьер также получил награду имени Давиде Астори и был принят в «Зал славы итальянского футбола».

Достижения

Командные 
«Милан»
 Чемпион Италии: 2021/22

Личные 
 Лучший молодой футболист Дании (до 19 лет): 2007
 Лучший молодой футболист Дании (до 21 года): 2009
 Футболист года в Дании: 2009

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Милан»